Schloss Arnsdorf bezeichnet folgende Schlösser:

 Schloss Arnsdorf (Vierkirchen), Schloss in Arnsdorf, Gemeinde Vierkirchen, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Schloss Arnsdorf, auch Schloss Hofarnsdorf, Schloss in der Gemeinde Rossatz-Arnsdorf, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Miłków (Podgórzyn)#Schloss, Schloss in der Gemeinde Podgórzyn, Powiat Jeleniogórski, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen; dt.: Schloss Arnsdorf